Смольково — название населённых пунктов в России:

 Смольково — село в Ардатовском районе Мордовии.
Смольково — село в Лямбирском районе Мордовии.
 Смольково — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Смольково — село в Исаклинском  районе Самарской области.
 Смольково — село в Барышском районе Ульяновской области.